У́рбан (от  — «живущий в городе, городской») — личное мужское имя, от которого образована фамилия.

Имя 
Имя, в том числе восьми римских пап:
 Урбан I
 Урбан II
 Урбан III
 Урбан IV
 Урбан V
 Урбан VI
 Урбан VII
 Урбан VIII

А также
 Урван (Урбан) — апостол от 70-ти, сподвижник апостола Павла (Рим. 16:9), епископ македонский.
 Урбан (инженер) — венгерский инженер XV века.
 Урбан (узурпатор) — (, полная форма имени неизвестна) — римский император-узурпатор в 271/272 году.

Фамилия

См. также 
 Urban contemporary (Современный урбан) — формат вещания музыкальных радиостанций.
 «Урбан» — бронепоезд словацких повстанцев во время Словацкого национального восстания 1944 года.
 Орбан
 Урбани
 Урбана
 Эрбан
 Эрбана

Примечания

Литература